U-107 – niemiecki okręt podwodny typu U-93 z okresu I wojny światowej
 U-107 – nieukończony austro-węgierski okręt podwodny typu U-107 z okresu I wojny światowej
 U-107 – niemiecki okręt podwodny typu IXB z okresu II wojny światowej

Zobacz też 
 UB-107 – niemiecki okręt podwodny typu UB III z okresu I wojny światowej
 UC-107 – niemiecki okręt podwodny typu UC III z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich